O nome Kujira foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste entre 2003 e 2009.

Tufão Kujira (2003) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou a Micronésia, as Filipinas, Taiwan e atingiu o Japão. Kujira provocou duas mortes em Pohnpei, Micronésia.
Tufão Kujira (2009) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou as Filipinas, causando pelo menos 28 mortes no arquipélago.

Desambiguação